Pomoc domowa – serial telewizyjny
 Pomoc domowa – nowy polski tytuł sztuki teatralnej Marca Camolettiego, znanej pierwotnie jako Perła
 sprzątacz
 pomoc domowa – gosposia, osoba zatrudniana do wykonywania prac domowych; zob. też. służący

Przypisy